Le Zögling (   ) est un planeur monoplace allemand à aile haute, à   conçu par Alexander Lippisch en 1926 et produit avec de nombreuses variantes par divers fabricants.

Design et développement 
Le Zögling a été conçu pour être un planeur d'entraînement pour la formation de base au vol . La méthode de lancement habituelle était par cordon élastique à partir d'une colline en pente. Étant donné que la formation se déroulait uniquement en vol en solo, l'avion devait être très facile à piloter et également facile à réparer.

La conception à aile haute utilise un poteau et un contreventement de câble. La structure principale du planeur est en bois, avec les ailes, les surfaces de queue et le pivot en "V" inversé, tous finis dans un revêtement en tissu aéronautique enduit. Le pilote était assis sur un simple siège à l'air libre, sans pare-brise.

 DD Zögling
 RRG-1 Zögling
 DFS Zögling 33
 DFS Zögling 1
 Lippisch Zögling
 Teichfuss LT30
 G 101
 fabrication en Suède
 Kegel Zögling
 copies ou production sous licence par Kegel-Flugzeugbau Kassel, en utilisant le logo « AK » sur le King-post.

Avions exposés 

 National Soaring Museum, Elmira, New York, États-Unis 
 réplique du fuselage uniquement

Spécifications (Zögling) 
 Crew: one
 Length: 5.290 m (17 ft 4 in)
 Wingspan: 10.040 m (32 ft 11 in)
 Height: 2.010 m (6 ft 7 in)
 Wing area: 15.85 m2 (170.6 sq ft)
 Airfoil: Göttingen 358
 Empty weight: 85 kg (187 lb)
 Max takeoff weight: 155 kg (342 lb)
 Wing loading: 9.8 kg/m2 (2.0 lb/sq ft)

Voir également 

 DFS SG 38 Schulgleiter
 Slingsby Primary

Aéronefs de rôle, de configuration et d'époque comparables

 Detroit G1 Gull
 Jongblood Primary
 Schweizer SGP 1-1
 Cloudcraft Dickson Primary

Voir aussi 

 National Glider Association

Références 

Modèle de planeur
Premier vol en 1926
Avion à ailes hautes
Pages avec des traductions non relues